Okręty US Navy o nazwie USS "Big Horn" pochodzącej od Bighorn River – rzeki w zachodnich USA:
 Pierwszy "Big Horn" (AO-45) był tankowcem nabytym przez US Navy w 1942 i przerobionym na statek-pułapkę. Skreślony z listy w 1946.
 Drugi USNS "Big Horn" (T-AO-198) jest okrętem zaopatrzeniowym typu Henry J. Kaiser będącym w służbie od 1992.

 Zobacz też "Big Horn River" (LSMR 402)

Big Horn